Кокора — река в России, протекает по территории Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края. Правый приток Енисея. Длина реки составляет 20 км.

 Устье Кокоры находится на расстоянии 124 км от устья Енисея.

По данным государственного водного реестра России относится к Енисейскому бассейновому округу. Код водного объекта 17010800412116100114423.

Примечания 

Притоки Енисея
Реки Таймырского Долгано-Ненецкого района